Riachão ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Riachão (Maranhão)
 Riachão (Paraíba)
 Riachão das Neves (Bahia)
 Riachão do Bacamarte (Paraíba)
 Riachão do Dantas (Sergipe)
 Riachão do Jacuípe (Bahia)
 Riachão do Poço (Paraíba)
 Riachão (São Bento), Ortsteil von São Bento (Paraíba)

Fluss:
 Rio Riachão, Fluss in Paraíba, Brasilien

Person:
 Riachão (Musiker) (1921–2020), brasilianischer Komponist und Sänger